Gli archeplastidi (Archaeplastida, chiamati anche Primoplantae) sono composti da esseri viventi eucarioti capaci di fotosintesi, come le cosiddette alghe rosse, le piante verdi e un piccolo gruppo di organismi chiamato glaucofite. Il gruppo viene generalmente considerato monofiletico a causa delle numerose caratteristiche particolari di questo gruppo.

Caratteristiche proprie 
 Cloroplasto: tutti questi organismi hanno cloroplasti circondati da due sole membrane, il che suggerisce che si sono sviluppati dall'organismo che effettuò la prima endosimbiosi cloroplastica. Questo è supportato anche dagli studi genetici. In tutti gli altri gruppi contenenti organismi fotosintetici  (come i cromisti) i cloroplasti sono circondati da tre o quattro membrane e quindi sono verosimilmente stati acquisiti attraverso l'ingestione di un'alga verde o rossa, ovvero di un membro di questo gruppo.
 Il cloroplasto ha una parete costituita da peptidoglicani e si trova posto in un vacuolo, il che conferma come i membri di questo gruppo siano discendenti diretti di un organismo che ingerì un cianobatterio come cloroplasto.
 La cellula non possiede centrioli e ha dei mitocondri con creste piatte. C'è di solito una parete cellulare composta da cellulosa.
 I tilacoidi sono separati in modo equidistante tra loro.
 Alcuni pigmenti accessori sono contenuti all'interno di ficobilosomi attaccati ai tilacoidi.
 I cloroplasti contengono la clorofilla a.
 I glucidi sono immagazzinati esterno del cloroplasto sotto forma di amido.
 Il DNA cloroplastico è situato all'interno dell'organello e ha forma circolare. Presenta inoltre due ripetizioni invertite contenenti gli RNA ribosomali.
 Le due sotto-unità della RuBisCo (ribuloso 1,5-bisfosfato carbossilasi) sono codificate dal DNA cloroplastico.
 Le cellule flagellate hanno sempre due flagelli (la loro assenza viene interpretata come una perdita secondaria); inoltre sono sempre isoconte, ovvero i flagelli hanno una struttura uguale anche se possono avere lunghezza differente.
 I flagelli presentano due file di espansioni filamentose.
 Una struttura stellata costituisce la transizione tra il flagello e il corpo basale.

Nome del gruppo 
Il nome Archaeplastida è stato introdotto da Sina M. Adl nel 2005. Un altro nome per lo stesso clade, Primoplantae, è stato coniato da Palmer nel 2004.

Filogenesi degli archeplastidi secondo Lecointre-Le Guyadère. L'etichetta Plantae è stata proposta per il taxon Archaeplastida (Plantae sensu lato) da Thomas Cavalier-Smith e per quello Embryophta da Sina M. Adl. Altre proposte includono Metabionta, Viridiplantae e altri taxa intermedi come Parenchimophyta.

Bibliografia

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Eucarioti